Jarede (3544 - 2582 a.C. ) é um personagem da Bíblia, também chamado Jared.

O nome de seu pai é Malalel, que gerou Jarede quando tinha 65 anos de idade. Jarede gerou Enoque, teve vários filhos e filhas.

De acordo com o livro Caverna dos Tesouros, atribuído a Éfrem da Síria, o nome da mãe de Jarede era Sehatpar, filha de Enos. Jarede se casou com Zebhîdhâ, filha de Kuhlôn, filha de Kenan''.

Personagens do Antigo Testamento